Overmans ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Overmans (1874–1945), deutscher  katholischer Publizist und Hochschullehrer
 Rüdiger Overmans (* 1954), deutscher Militärhistoriker und Oberstleutnant